Eryngium zabelii är en flockblommig växtart som beskrevs av Hermann Konrad Heinrich Christ. Eryngium zabelii ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
zabelii